Виктор Ким Лудвиг Эрикссон (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Вернаму Сёдра». В его составе 3 октября 2015 года в возрасте 15 лет дебютировал в третьем шведском дивизионе в матче с «Хагой». После этого провёл ещё три сезона за клуб в низших дивизионах, проведя за это время 35 матчей. Перед сезоном 2018 года перешёл в главный клуб города — «Вернаму». 11 июня 2018 года впервые попал в официальную заявку на матч Суперэттана с «Йёнчёпингс Сёдрой», но на поле не появился. Первую игру за основной состав клуба провёл 8 июня 2019 года против «Эскильсминне» в рамках первого дивизиона, появившись на поле в стартовом составе. По итогам сезона 2020 года «Вернаму» стал победителем первого шведского дивизиона, а в сезоне 2021 года занял первую строчку в турнирной таблице Суперэттана, в результате чего впервые в своей истории вышел в Алльсвенскан. 3 апреля 2022 года в матче первого тура с «Гётеборгом » дебютировал за клуб в чемпионате Швеции.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Вернаму Сёдра»
Игроки ФК «Вернаму»